Следва списък с филмите, които са оригинално продуцирани и/или разпространени театрално от Парамаунт Пикчърс и пуснати между 1912 г. и 1919 г.

Вижте също 
 Парамаунт Пикчърс
 :Категория:Списъци с филмите по киностудио

Списъци
Списъци с филмите по киностудио